Цаннер может означать:
 Цаннер — ледник на Кавказе;
 Цаннер — перевал на Кавказе.